Брайтхо́рн () — гора в Бернских Альпах, Швейцария, над долиной Лаутербруннена (Лаутербрунненталь, ) в западной части Стены Лаутербруннена. Её высота — 3780 метров над уровнем моря, она расположена между вершинами Гросхорн () и Чингельхорн ().

С северной стороны Брайтхорн возвышается над долиной Лаутербрунненталь 1200-метровой скально-ледовой стеной и представляет собой внушительное зрелище.

Альпинизм 

Первовосхождение на Брайтхорн было совершено 31 июля 1865 года, бернским пионером альпинизма Эдмуном фон Фелленбергом () с четырьмя проводниками (Иоганн Бишоф (), Петер Эггер (), Петер Инэбнит () и Петер Михель ()) из Лаутербруннена () и Гриндельвальда ().

См. также 
 Мёнх
 Эйгер
 Юнгфрау

Примечания

Ссылки 
 
 Summitpost.org

Бернские Альпы
Горные вершины кантона Берн
Горные вершины кантона Вале